Хлытчиев - фамилия:

 Хлытчиев, Сергей Григорьевич (1921—1998) — советский театральный актер.
 Хлытчиев, Яков Матвеевич (1886—1963) — русский инженер.